Sciablatta är ett släkte av kackerlackor. Sciablatta ingår i familjen småkackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Småkackerlackor
Sciablatta